Norsemen – serie televisiva norvegese
 Norsemen – album degli StormWarrior